Шеремет — українське і білоруське прізвище.

Відомі носії 
 Шеремет Артем Валерійович (1990—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шеремет Василь Олександрович — учасник Євромайдану, Герой України.
 Шеремет Володимир Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шеремет Дмитро Олександрович — український метальник списа, чемпіон України.
 Шеремет Іван — бандурист-тенор, скрипаль симфонічного оркестру Кубанського козацького війська (1911 рік).
 Шеремет Іван Миколайович — заслужений лісівник України.
 Шеремет Катерина Геннадіївна (1992) — українська спортсменка, академічна веслувальниця.
 Шеремет Людмила Олександрівна — активістка Євромайдану, герой України.
 Шеремет Марія Купріянівна — український фахівець у галузі логопедії, доктор педагогічних наук, професор.
 Шеремет Микола Спиридонович — поет і прозаїк.
 Шеремет Михайло Сергійович — краєзнавець.
 Шеремет Олександр Миколайович  (*1949) — український художник. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Шеремет Олександр Петрович (1950—2007) — український художник, живописець. Заслужений діяч мистецтв України.
 Шеремет Олександр Степанович — український архітектор.
 Шеремет Павло Григорович — білоруський і російський тележурналіст, засновник сайту «Білоруський партизан».
 Шеремет Роман Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шеремет Руслан Сергійович (1991—2014) — молодший сержант МВС, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Шеремета

Примітки 

Українські прізвища